Гуд-Хоп:

 Гуд-Хоп (тауншип, округ Айтаска, Миннесота)
 Гуд-Хоп (тауншип, округ Норман, Миннесота)